Generatives Design steht für:

 Generative Gestaltung, branchenübergreifende Entwurfsmethodik mittels Algorithmen und maschinellem Lernen
 Generative Modellierung, Paradigma der Datenrepräsentation (siehe Generative Modelling Language)
 Entwürfe und Erzeugnisse, die für generative Fertigung optimiert sind